Рио-Саладо — название нескольких рек в испаноговорящих странах ( — «Солёная река»):

 Рио-Саладо — крупная река в Аргентине, приток реки Парана.
 Рио-Саладо — река в Аргентине, в провинции Буэнос-Айрес.
 Рио-Саладо — приток Рио-Браво-дель-Норте.
 Рио-Саладо — река в Чили.
 Рио-Саладо — река в Кубе, приток Кауто.
 Рио-Саладо — приток Лоа.
 Рио-Саладо — название участка реки Десагуадеро в Аргентине, в среднем течении.
 Культура Саладо — археологическая культура XI—XIV веков на территории штата Аризона.